Desa Kadilangu kan syfta på följande platser:

Indonesien 

 Desa Kadilangu (administrativ by i Indonesien, lat -7,60, long 110,79), Jawa Tengah, 
 Desa Kadilangu (administrativ by i Indonesien, lat -6,93, long 110,12), Jawa Tengah, 
 Desa Kadilangu (administrativ by i Indonesien, lat -6,63, long 111,10), Jawa Tengah, 

Robotskapade Indonesienförgreningar